Лучшему футболисту года в Европе — название нескольких футбольных наград:

 Лучшему футболисту года в Европе — награда, учреждённая в 1956 году; известна как «Золотой мяч»
 Приз лучшему футболисту года в Европе — награда, учреждённая в 2011 году